Jackson Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jackson Historic District (Alabama), ID-Nr. 97001656
 Jackson Historic District (Louisiana), ID-Nr. 80001722
 Jackson Historic District (North Carolina), ID-Nr. 04000606